Добрава се може односити на:

 Добрава (Лепосавић)
 Добрава (Радече), насељено место у општини Радече, Република Сповенија
 Долења Добрава
 Горења Добрава
 Добрава (река)